Peter Higgs, natuurkundige
 Higgsboson, naar hem vernoemd elementair deeltje uit de deeltjesfysica.